Магдале́на (Magdalena) — распространённое в разных странах  (см. также ст. Магдалина (имя)), происходящее от имени евангельской Марии Магдалины, а также географические названия (большей частью латиноамериканские) того же происхождения.

Топонимы 

Аргентина
  — район провинции Буэнос-Айрес.
  — городок, административный центр одноимённого района.
Колумбия
 Магдалена — департамент.
  — регион.
 Магдалена — река.
 
Мексика
 Магдалена — населённый пункт в штате Веракрус.
 Магдалена — населённый пункт в штате Халиско.
  — залив в штате Южная Нижняя Калифорния.
 Магдалена — муниципалитет в штате Сонора;
 Магдалена-де-Кино — городок, административный центр муниципалитета Магдалена в штате Сонора.
Перу
  — район провинции .
  — район провинции Чачапояс.
США (штат Нью-Мехико)
  — горный хребет.
  — деревня.
Чили
  — остров в Магеллановом проливе.
 Магдалена — остров в регионе Айсен-дель-Хенераль-Карлос-Ибаньес-дель-Кампо.
  — пролив, соединяющий Магелланов пролив и пролив .
Прочие страны
  — городок в Боливии.
  — городок в Гондурасе.
  — город на Филиппинах.
Составные топонимы (провинции Колумбии в департаменте Кундинамарка)
 
 
 
Составные топонимы (Мексика)
 Магдалена-Текисистлан — городок в штате Оахака.
  — район Мехико.
Составные топонимы (прочие страны)
  — полуостров в Испании.
 Королевский дворец Ла-Магдалена на одноимённом полуострове.
  — район Лимы (Перу).
  — район Кито (Эквадор).

Корабли 
  — пароход, служивший с 1889 по 1921 год.
  — грузовое судно, служившее с 1948 по 1949 год.

Прочее 
 (318) Магдалена — астероид
  — персонаж комиксов
  — филиппинский телесериал (2012—2013).

См. также 
 Маддалена
 Мадлен
  — в испанском городке Торрелагуна.
  — район Лимы (Перу), исторически называвшийся Магдалена-Вьеха.
  — гонконгский фильм 1998 года.